Conseil constitutionnel (fr. ‚Verfassungsrat‘) steht für verschiedene Institutionen in frankophonen Ländern: 

 Conseil constitutionnel (Frankreich), das französische Verfassungsgericht
 Conseil constitutionnel (Algerien)
 Verfassungsrat (Elfenbeinküste)
 Conseil constitutionnel (Mauretanien)
 Conseil constitutionnel (Libanon), Verfassungsrat des Libanon
 Conseil constitutionnel (Senegal)